Miejscowości w USA:
 Wapello – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Louisa
Gminy w USA:
 Wapello (ang. Wapello Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Louisa
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Wapello (ang. Wapello County) – w stanie Iowa